Patriarchaat (bijbel)
Patriarchaat (ideologie), een feministisch begrip, geïntroduceerd door Kate Millett
Patriarchaat (kerk)
Patriarchaat (sociologie) versus matriarchaat